Reading har flere betydninger:

 Reading – en by i Berkshire i England
 Reading F.C. – fodboldhold i Reading, England
 Reading, Pennsylvania – en by i Pennsylvania, USA